Příjmení Borecký, přechýleně Borecká, má více nositelů:

Mužský tvar
 Bohumil Borecký (1891–1954) – legionář, důstojník československé armády, odbojář z období druhé světové války a oběť komunismu
 Bořivoj Borecký (1922-1995) - klasický filolog, literární historik,
 Jan Borecký (1828–1911) – českoamerický novinář, spisovatel a spolkový činovník
 Jaromír Borecký (1869–1951) – český básník a překladatel
 Vladimír Borecký (1941–2009) – český psycholog, filozof, kulturolog, teoretik komiky a mystifikátor
 Vlastimil Borecký (1907–?) – český fotbalista a trenér

Ženský tvar
 Filomena Borecká (* 1977) – česká kreslířka, sochařka a výtvarnice
 Martina Borecká (* 1991) – česká profesionální tenistka

Česká příjmení